Клетня — название населённых пунктов:

 Клетня — посёлок городского типа в Брянской области России, административный центр Клетнянского района.
 Клетня — село в Малинском районе Житомирской области Украины.